een voormalig Frans automerk, zie Alda (auto)
 een dorp in Nebraska, VS, zie Alda (Nebraska)
 Alda (stripalbum)